Лине (, ) — латышская и испанская фамилия. Известные носители:
 Лине, Велта Мартыновна (1923—2012) — советская и латышская актриса.
 Лине, Хельга (род. 1932) — португальская и испанская актриса немецкого происхождения.

 Лине (коммуна) () — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.